Pusinelli ist der Name folgender Persönlichkeiten:

 Anton Pusinelli (1815–1878), deutscher Mediziner, Freund und Förderer Richard Wagners
 Petra Morath-Pusinelli (* 1967), deutsche Kirchenmusikerin und Hochschullehrerin